Castroville peut se référer aux villes suivantes des États-Unis :

 Castroville, ville du Texas.
 Castroville, ville de Californie.

Homonymie de localités aux États-Unis